Plaats in Indonesië
 Purbayasa (Padamara), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Purbayasa (Pangkah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java